Арджентина () может означать:

 Театро Арджентина — один из известнейших театров Рима
 Пероза-Арджентина — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин
 Арджентина Менис — румынская легкоатлетка, призёрка Олимпийских игр

См. также 

 Аргентина (значения)